Слу́цький — княже та єврейське прізвище.

 Слуцький Антон Йосипович (1884–1918) — більшовицький військовий і політичний діяч.
 Слуцький Борис Абрамович (1919–1986) — російський поет.
 Слуцький Григорій Маркович (1916, Київ — 1990, Київ) — український архітектор.
 Слуцький Євген Євгенович (1880–1948) — український економіст, статистик, математик.
 
 Слуцький Михайло Якович (1907, Київ — 1959, Москва) — український кінорежисер.
 Слуцький Меїр Хаїмович (1921–2009)  — ізраїльський військовий та державний діяч, директор ізраїльської зовнішньої розвідки «Моссад».
 Наум Слуцький/ (1894, Київ —1965, Стівенідж, Англія) — ювелір-дизайнер Баугаузу.
 Слуцький Наум Файвелович (1917–2002) — радянський кінооператор.

Див. також 
 Слуцький повіт
 Слуцький пояс
 Слуцький район

Примітки 

Єврейські прізвища